Ми́хнево и Михнёво — топоним:

Болгария 
 Михнево — село в общине Петрич Благоевградской области.

Россия 
 Михнёво — село в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Михнево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Михнево — деревня в Касторенском районе Курской области.
 Михнево — посёлок в городском округе Домодедово Московской области.
 Михнево — деревня в Раменском районе Московской области.
 Михнево — посёлок городского типа в Ступинском районе Московской области.
 Михнево — деревня в Белевском районе Тульской области.
 Михнево — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Михнево — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

 Михнево — узловая железнодорожная станция на пересечении Павелецкого направления и Большого кольца МЖД.